Ни́колас Батт (; родился 21 января 1975, Манчестер), более известный как Ни́ки Батт () — английский футболист и футбольный тренер.

Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника оборонительного плана. Известен по своим выступлениям за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед», а также за сборную Англии. После завершения карьеры игрока с 2012 по 2021 год работал в футбольной академии «Манчестер Юнайтед».

Футбольная карьера 
Родился в Манчестере в 1975 году. Воспитанник футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Занимался в одной группе с Дэвидом Бекхэмом, Полом Скоулзом, Гари Невиллом. С сезона 1994/95 стал основным игроком «красных дьяволов». Всего за клуб провёл 11 сезонов, 6 раз становился чемпионом страны, четырежды становился обладателем кубка Англии, выиграл Лигу чемпионов. В 2000-е годы Батт стал всё реже попадать в основной состав «Юнайтед». В итоге он сам попросил руководство отпустить его. В трансферное окно в начале 2004 года интерес к Батту проявляли «Эвертон», «Мидлсбро» и «Бирмингем Сити», но Батт не принял ни одно из предложений, решив остаться в команде до конца сезона. Летом того же года Батт перешёл в «Ньюкасл Юнайтед». Руководство «Ньюкасла» очень рассчитывало на Батта, но вновь травмы не позволили ему раскрыться в полной мере.

Сезон 2005/06 Батт начал в «Бирмингем Сити», будучи отдан в этот клуб в аренду на год. В феврале 2006 года Батт выступил с заявлением, резко осуждающим политику формирования состава тренером «Бирмингема» Стивом Брюсом, за что позже был оштрафован. По итогам сезона «Бирмингем» покинул Премьер-лигу, и Батт вернулся в «Ньюкасл». Ходили слухи, что в межсезонье он перейдёт в «Сандерленд», но Батт остался в рядах «сорок».

Затем положение Батта в команде наладилось: он стал игроком основного состава «Ньюкасла». Так, в сезоне 2006/07 он провёл 31 матч из 38, 27 раз выходя на поле в стартовом составе, а в сезоне 2007/08 отыграл 35 матчей, в каждом из них выходя в основе. После вылета «Ньюкасла» из Премьер-лиги в 2009 году и ухода Майкла Оуэна в «Манчестер Юнайтед» Батт стал капитаном команды.

По окончании сезона 2009/10 объявил о завершении карьеры и начале работы в качестве тренера. Однако 23 ноября 2010 года Батт решил возобновить свою спортивную карьеру и подписал контракт с клубом из Гонконга «Саут Чайна».

За сборную Англии Батт провёл 39 матчей. Он принимал участие в чемпионате мира 2002 года, где выходил на поле в четырёх матчах. Также был включён в состав англичан на чемпионат Европы 2004 года, но не сыграл из-за травмы. Последний матч за сборную в товарищеской встрече против испанской сборной датирован ноябрём 2004 года.

В октябре 2012 года стал тренером молодёжной команды «Манчестер Юнайтед» В феврале 2016 года получил назначение на должность главы академии «Манчестер Юнайтед».

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Чемпион Премьер-лиги (6): 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03
 Обладатель Кубка Англии (3): 1996, 1999, 2004
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1999
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 1996, 1997, 2003
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1999
 Итого: 14 трофеев

 Ньюкасл Юнайтед
 Победитель Кубка Интертото: 2006
 Победитель Чемпиошипа: 2009/10

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 
 Все матчи за сборную

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Саут Чайна»
Тренерский штаб ФК «Манчестер Юнайтед»